Сергей Белозёров: Белозёров, Сергей Викторович (1963—2013) — советский и российский тренер по спортивной акробатике.
 Белозёров, Сергей Павлович — российский военнослужащий, полковник, Герой Российской Федерации (2022).
 Белозёров, Сергей Юрьевич (1954) — советский автогонщик.